John McCain er navnet på flere personer:
 John McCain (1936-2018) – amerikansk politiker
 John S. McCain Sr. (1884-1945) – amerikansk admiral
 John S. McCain Jr. (1911-1981) – amerikansk admiral